Landwirtschaftskammer Rheinland steht für:

  Gebäude der Landwirtschaftskammer Rheinland in Bonn
   Landwirtschaftskammern Rheinland, Vorgänger der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen